São Francisco Xavier ist der Name folgender Orte:

 São Francisco Xavier (Lissabon), Gemeinde im Kreis Lissabon, Portugal
 São Francisco Xavier (Rio de Janeiro), Stadtviertel von Rio de Janeiro, Brasilien

Siehe auch:
 Forte de São Francisco Xavier, Kastell bei Porto, Portugal